Костади́н Стоя́нов Стоя́нов (; 2 мая 1986, Сливен, Болгария) — болгарский футболист, игравший на позиции центрального защитника.

Карьера

Клубная 
Костадин Стоянов родился 2 мая 1986 года в городе Сливене в семье агронома и воспитательницы детского сада. В 8 лет начал играть в футбол в местном клубе. В 2002 году, когда ему было 16 лет, был принят в школу «Черноморца» (Бургас). Дебютировал в первой команде «акул» в сезоне 2004/05. Первый матч провёл против «Литекса», выйдя на поле во втором тайме. После вылета команды во второй дивизион Стоянов отыграл всего 5 игр. Начался непростой для него период, сопряжённый с многочисленными травмами, которые сопровождали его до конца сезона. Затем футболист переходит в «Загорец», в котором он отыграл 2 сезона. В июне 2007 года он переходит в «Сливен». После двух хороших сезонов в «Сливене» 24 июня 2009 года он подписал контракт на 3 года с ЦСКА (София). Первый гол за команду забил 20 сентября 2009 года в дерби с «Левски» (2:0).

Летом 2013 года Костадин подписал контракт с клубом «Берое» на 2 года. Сыграл три игры, получил травму, спустя полгода ушёл из клуба. Лишь в сентябре 2015 года он, вместе с полузащитником Иваном Стояновым, подписал контракт с клубом «Верея». Не сыграв за команду ни одной игры, в июле 2016 года перебрался в «Ботев». Уже 24 августа, сыграв всего 3 игры, Стоянов расторг контракт с клубом и до конца сезона играл в Третьей любительской футбольной лиге за резервный состав «Вереи». В июне 2017 года подписал контракт с «Созополом» из Второй лиги.

Сборная 
В июне 2007 года защитник принял участие в Чемпионате Европы по футболу среди любителей — Кубке регионов УЕФА в Болгарии. Стоянов сыграл в финале турнира, в котором Болгария проиграла матч Польше 1:2. 2 октября 2009 года Стоянов был вызван Станимиром Стоиловым в национальную сборную на матчи против Кипра и Грузии.

Достижения 
 Серебряный призёр Кубка регионов УЕФА: 2007
 Обладатель Суперкубка Болгарии (1): 2011
 Обладатель Кубка Болгарии (1): 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК «Черноморец» Бургас

Игроки ФК «Сливен»
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Берое»
Игроки ФК «Ботев» Пловдив
Игроки ФК «Созопол»